Terminologia náutica - em náutica, uma peça cilíndrica, roscada que veda a parte traseira das embarcações
Botijão de gás

Localidades

Bujões

Veja também
Buja

Desambiguação